Леви́тина — женская форма еврейской фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Левитина, Ирина Соломоновна (род. 1954) — американская, ранее советская, шахматистка, гроссмейстер (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1986), четырёхкратная чемпионка мира по бриджу.
 Левитина, Мария Исааковна (псевд. Маро; 1881 — ?), переводчица, автор популярных брошюр. (пер. с нем. брош. Фриц Гансберг «Творческая работа в школе» (М., 1913) ; Совм. с С. А. Левитиным пер. колл. труда американских педагогов «Основы среднего образования». Вып. 1. Пг., 1916 (вышло 7 выпусков). Авт. брошюр: «Работа с беспризорными: Практика новой работы в СССР». — Харьков, 1924 (первая печатная работа о Колонии им. Горького под рук. А. С. Макаренко); «Беспризорные: Социология. Быт. Практика работы» — М., 1925.
 Левитина, Ольга Михайловна (род. 1975) — российская актриса, заслуженная артистка РФ.

Примечания